Кюжа́ — многозначный термин.

 Кюжа, Жак (1522—1590) — французский правовед XVI века, в честь которого названы:
 «Эдисьон Кюжа» (Éditions Cujas) — парижское независимое издательство;
 парижская библиотека юридической литературы Bibliothèque Cujas;
 парижская улица rue Cujas в 5-м округе.